Alton kan verwijzen naar de volgende plaatsen:

In het Verenigd Koninkrijk:
Alton (Hampshire), Engeland
Alton (Staffordshire), Engeland
Alton (Wiltshire), een civil parish in Engeland

In de Verenigde Staten:
Alton (Californië)
Alton (Illinois)
Alton (Indiana)
Alton (Iowa)
Alton (Kansas)
Alton (Missouri)
Alton (New Hampshire)
Alton (Texas)
Alton (Utah)

Elders:
Alton (Nieuw-Zeeland)